

Chimica 
Grassi – molecole organiche
Acidi grassi – acidi monocarbossilici alifatici

Persone

Cognome composto 
Pina Maisano Grassi – politica italiana

Altro
 Grassi – cognome italiano
 Grassi – famiglia patrizia veneta
 Grassi – famiglia patrizia bolognese

Pagine correlate 
 Grasso
 Luigi Grassi

Altri progetti